Gränna kan syfta på:

 Gränna – en tätort i Jönköpings kommun
 Gränna socken – en socken i Småland
 Gränna landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Gränna stad – en kommun i Jönköpings län 1652–1970
 Gränna församling – en församling i Södra Vätterbygdens kontrakt av Växjö stift –1652 och 1963–
 Gränna stadsförsamling – en församling i Växjö stift 1652–1963
 Gränna landsförsamling – en församling i Växjö stift 1652–1963
 Gränna kyrka – en kyrkobyggnad i Gränna 1895–
 Gränna distrikt –  ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län 2016–
Allsång i Gränna hamn, allsångsevenemang i Sverige